Моно́ () — французьке прізвище.
 Відомі носії:
 Габріель Моно — французький історик.
 Жак Моно — французький біолог та нобелівський лауреат з фізіології та медицини.
 Теодор Моно — французький природознавець.

Географія 
 Моно — озеро у штаті Каліфорнії.
 Моно — округ штату Каліфорнія.
 Моно — департамент Беніну.

Інше 
 59388 Моно — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Mono (значення)
 Мона
 Мон

Французькі прізвища